Ярослав Віталійович Калюжний ( 8 жовтня 1983 року, Київ, Україна) — український спортсмен (стрибки на акробатичній доріжці), тренер, суддя міжнародної категорії зі стрибків на акробатичній доріжці, провідний тренер зі стрибків на батуті та на акробатичній доріжці Міністерства молоді та спорту України, член технічного комітету зі стрибків на батуті (стрибків на акробатичній доріжці) Української федерації гімнастики, громадський діяч у сфері популяризації спорту.

Життєпис 
Народився 08 жовтня 1983 року в місті Києві. З 1990 року по 2000 рік навчався у спеціалізованій школі № 118. У 2000 році вступив до Херсонського державного університету, у 2006 році отримав диплом магістра та здобув кваліфікацію викладача фізичної культури. Спортивну кар‘єру розпочав у 1988 році, коли у віці 5 років почав займатися спортивною акробатикою в дитячій юнацько-спортивній школі олімпійського резерву № 4. Неодноразово виборював призові місця у чемпіонатах м. Києва та в дружніх регіональних турнірах. Виконав норму Майстра спорту України зі стрибків на акробатичній доріжці, але через травму повторне підтвердження не відбулося і звання не було присвоєне.

З 2000 року працює у ЦТ «Шевченківець», у дитячому Народному спортивно-танцювальному ансамблі «Пульс» на посаді керівника гуртка, викладача акробатики. Брав участь в організації та проведенні всеукраїнських змагань із джампстайлу «Відкритий кубок JTP-2011», міжнародних змагань з джампстайлу «JTP World Cup -2012», «JTP World Cup -2013», «JTP World Cup -2014». Був ведучим різних спортивних заходів, які проводила Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (IV Спартакіада «Здоров'я» серед команд установ, підприємств та організацій, розташованих на території Шевченківського району м. Києва. Спартакіада серед студентських команд вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації, розташованих на території Шевченківського району м. Києва тощо). За роботу з дітьми отримав низку відзнак: нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти України за багаторічну сумлінну працю та досягнуті успіхи у справі навчання та виховання учнівської молоді (міністр С. М. Ніколаєнко), грамотою управління освіти Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації за високі досягнення у розвитку позашкільної освіти, грамотою Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації як лауреату творчої стипендії голови Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації в номінації «Молодий спеціаліст — 2008», подякою голови Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації (М. Харитончук) за сумлінну плідну працю, творчі здобутки, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у створення сприятливих умов для реалізації молодіжної політики в Шевченківському районі м. Києва.

Окрім тренерської та організаційної діяльності в роботі з дітьми та молоддю у м. Києві, Ярослав Калюжний долучається до популяризації та розвитку спорту на вседержавному рівні, а також розширює свої професійні здобутки. У лютому 2013 року взяв участь у Міжнародному семінарі суддів, який проводила «Federation Internationale de Gymnastique» у м. Миколаєві. У березні 2013 року отримав міжнародну суддівську категорію зі стрибків на акробатичній доріжці. Того ж 2013 об'єднує колишніх спортсменів-однодумців у справі відновлення статусу Києва як спортивної столиці для проведення змагань зі стрибків на акробатичній доріжці та популяризації цього виду спорту в усій країні. Цією групою спортсменів-волонтерів під ініціативним керівництвом Ярослава Калюжного було проведено:

2013 рік — відкритий чемпіонат Києва зі стрибків на акробатичній доріжці

2014 рік — Всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці серед юнаків та дівчат

2015 рік — Чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці (вперше після перерви у 24 роки у м. Києві) та Всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці серед юнаків та дівчат

2016 рік -  Всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці

2017 рік — Чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці та Всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці

2018 рік — Всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці

2019 рік — Чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці та відкриті Всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці (за участю спортсменів з Азербайджану та Білорусі), а також Чемпіонат України серед юніорів зі стрибків на батуті (вперше у Києві після десятирічної перерви)

2020 рік — командний Чемпіонат України зі стрибків на батуті

2021 рік — Всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці

Чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці та Всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці серед юнаків та дівчат, проведені у 2015 році, стали справді знаковою подією у світі акробатики, адже так довго столиця не могла стати центром проведення такого рівня змагань для спортсменів-акробатів нашої держави. У це важко повірити, але у Києві не було жодного спортивного комплексу з гідним спеціальним спортивним обладнанням (сучасною акробатичною доріжкою). А також довгий час, та й досі, болючим питанням залишається відсутність коштів, допомога та підтримка цього виду спорту — стрибків на акробатичній доріжці, — державними і недержавними установами. Усе це негативно вплинуло на популяризацію та розвиток в Києві та Україні цього видовищного виду спорту, який є основою для підготовки спортсменів усіх складно-координаційних видів спорту (гімнастика, спортивна акробатика, стрибки на батуті, стрибки у воду та інші). Тому наприкінці 2014 року Ярослав Калюжний створив ініціативну групу зі збору коштів для відновлення акробатичної доріжки в місті Києві, а на початку 2015 року цей проект було вдало реалізовано. На даний момент на учбово-спортивній базі «Спартак» у Києві створені всі умови для навчально-тренувальних занять на акробатичній доріжці та проведення змагань загальнодержавного рівня. А всім відомо, що змагання — надважлива подія у житті спортсменів: вони спонукають до професійного росту, обміну досвідом спортсменів і тренерів, допомагають виявити сильніших спортсменів — кандидатів до збірної команди Украіни для участі в міжнародних змаганнях, дозволяють здобувати спортивні розряди, пропагують здоровий спосіб життя, допомагають залучити молодь до заняття спортом, зміцнюють дружні зв'язки між спортсменами, містами та країнами, привертають увагу керівної ланки міст та регіонів до потреб спортсменів, дають поштовх для розвитку стрибків на акробатичній доріжці та батуті в цілому як виду спорту.

У 2015 році Ярослав Калюжний став членом технічного комітету зі стрибків на батуті (стрибків на акробатичній доріжці) Української федерації гімнастики. У січні 2016 році він був запрошений на посаду провідного тренера штатної команди національної збірної команди України зі стрибків на батуті Міністерства молоді та спорту України. Він є відповідальним за підготовку збірної і спортсменів до міжнародних змагань (та супроводжує їх), вболіває за розвиток необхідної бази для тренувань, ініціює покращення умов навчання молодих спортсменів, організовує тренувальні збори та проведення змагань в різних регіонах країни для залучення якомога більшої кількості обдарованої молоді. Наприклад, з його ініціативи у травні 2017 року в Одесі після багаторічної перерви вперше відбувся чемпіонат зі стрибків на батуті. А цьогоріч у жовтні вперше за 40 років у Харкові відбувся чемпіонат України серед юніорів та юніорок зі стрибків на акробатичній доріжці (є посилання на ЗМІ).

Та окрім основної роботи продовжує волонтерську та організаторську діяльність в напрямку популяризації спорту, зокрема — стрибків на акробатичній доріжці, стрибків на батуті та на міні-батуті. Він об'єднує колишніх спортсменів, тренерів, меценатів і просто небайдужих у справі популяризації та відновлення цих видів спорту, покращенні матеріальної та тренувальної бази, проведенні змагань, розповсюдженні інформації, залученні до спорту молоді та дітей. Продовжує виступати організатором змагань, семінарів для тренерів, майстер-класів та показових виступів спортсменів на різноманітних заходах тощо разом з однодумцями-спортсменами, які створили громадську організацію з проведення спортивних заходів «KyivAcro». У скарбничці реалізованих проектів є, зокрема, участь у щорічних всеукраїнських заходах, які проводяться під патронатом Міністерства молоді та спорту України та національного Олімпійського комітету — «День фізичної культури та спорту», «Олімпійський день» та «Олімпійський урок», де представляють стрибки на батуті та акробатичній доріжці, організовують спортивні локації з показовими виступами юних спортсменів та спортсменів національної збірної команди. Також з 2016 співпрацюють з Міжнародним дитячим центром «Артек», де проводять майстер-класи з дітьми за участю провідних спортсменів національної збірної команди України.